Tadeusz Marian Truszkowski vel Tadeusz Szafran ps. „Skałka” (ur. 1891) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, brat Jarosława
 Tadeusz Jerzy Truszkowski (1912–1939) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 6 Pułku Piechoty Legionów, kawaler Virtuti Militari, brat Stanisława

Przypisy